Министр иностранных дел Туркменистана () — глава внешнеполитического ведомства Туркменистана. Министр иностранных дел Туркменистана назначается на должность и отстраняется от должности президентом Туркменистана.

Нынешний министр — Рашид Мередов.

Список министров

Ссылки 
 Список министров иностранных дел Туркменистана на rulers.org 

 
Туркменистан
Списки:Туркменистан